La Copa Catalunya de waterpolo masculina és una competició esportiva de clubs catalans de waterpolo, creada la temporada 2006-07. De caràcter anual, està organitzada per la Federació Catalana de Natació. Hi participen quatre equips disputant una fase final en format de final a quatre en una seu neutral. Normalment, se celebra al mes de setembre i dóna inici a la temporada de les competicions catalanes de watepolo. Des de la temporada 2009-10 la fase final de la competició es disputa els mateixos dies i a les mateixes instal·lacions que la competició femenina. El torneig substitueix el Campionat de Catalunya de waterpolo.

El dominador de la competició és el Club Natació Atlètic-Barceloneta amb quinze títols.

Historial

Palmarès

Edicions disputades

I Copa Catalunya 2006-07

II Copa Catalunya 2007-08

III Copa Catalunya 2008-09

IV Copa Catalunya 2009-10

V Copa Catalunya 2010-11

VI Copa Catalunya 2011-12

VII Copa Catalunya 2012-13

VIII Copa Catalunya 2013-14

IX Copa Catalunya 2014-15

X Copa Catalunya 2015-16

XI Copa Catalunya 2016-17

Referències

Enllaços externs 
 Federació Catalana de Natació

Waterpolo
Federació Catalana de Natació